Een schenking
 Het afstaan van een orgaan, weefsel e.d.; zie Donor (geneeskunde)
 Bloeddonatie, bloed ter beschikking stellen

Zie ook 
 Donateur